Spojení písmen J a D může mít různé významy:

 Juliánské datum – časová škála používaná v astronomii
 Juris Doctor – titul doktora práv udělovaný v některých zemích, např. USA
 JD Sports – síť obchodů se sportovním oblečením ve Spojeném království

Zkratky